Ирмингарда или Ерменгарда (; ) може да се отнася за:

 Ирмингарда († 818), съпруга на император Лудвиг Благочестиви
 Ирмингард фон Тур († 851), съпруга на Лотар I
 Ерменгарда († 896), съпруга на Бозон Виенски
 Ирмингард, Енгелберга, (* 877, † 917), съпруга на Вилхелм I херцог на Аквитания